Butternut (engl. für Butternuss) ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Butternut (Michigan)
 Butternut (Minnesota)
 Butternut (Vermont)
 Butternut (Wisconsin), im Ashland County
 Butternut Grove (New York)

Sonstiges:
 Butternut ist auch der Name einer Sorte des Moschus-Kürbis

im NRHP gelistete Objekte:
 Butternut Hill (Indiana), in Terre Haute, Indiana, ID-Nr. 93000469
 Butternut Lake Site, in Eagle River, Wisconsin, ID-Nr. 87001532
 Butternut-Franklin Lakes Archeological District, in Hiles, Wisconsin, ID-Nr. 07000429